Pierrefitte ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Pierrefitte (Creuse) im Département Creuse
Pierrefitte (Corrèze) im Département Corrèze
Pierrefitte (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
Pierrefitte (Vosges) im Département Vosges

mit Namenszusatz:
Pierrefitte-en-Auge im Département Calvados
Pierrefitte-en-Beauvaisis im Département Oise
Pierrefitte-en-Cinglais im Département Calvados
Pierrefitte-ès-Bois im Département Loiret
Pierrefitte-Nestalas im Département Hautes-Pyrénées
Pierrefitte-sur-Aire im Département Meuse
Pierrefitte-sur-Loire im Département Allier
Pierrefitte-sur-Sauldre im Département Loir-et-Cher
Pierrefitte-sur-Seine im Département Seine-Saint-Denis